Powstańcze Porozumienie Demokratyczne – organizacja utworzona 26 września 1944 przez warszawskie ugrupowania demokratyczne
 Porozumienie Demokratyczne (Bułgaria) (Демократически сговор) – bułgarska partia polityczna istniejąca w latach 1923-1934
 Kubańskie Porozumienie Demokratyczne (Concertacion Democratica Cubana) – kubańska partia polityczna założona w 1991